Freystadt (Opper-Palts)
 Freystadt in Schlesien, Duitse naam Poolse stad Kożuchów
 Freystadt in Westpreußen, Duitse naam Poolse stad Kisielice